Сан Хуан Атепек има више значења:

 Општина Сан Хуан Атепек (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Хуан Атепек (Сан Хуан Атепек, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику